De wind (Kadanz) - single van de band Kadanz
 De Wind (Gemert-Bakel) - buurtschap in de gemeente Gemert-Bakel

Personen
 Eddy de Wind - Nederlands arts en psychiater. Auteur van het boek "Eindstation Auschwitz" dat hij in het kamp schreef.
 Edmund De Wind - Brits officier en ontvanger van het Victoria Cross
 Femmetje de Wind - Nederlands auteur
 Samuel de Wind - Nederlands jurist en rechtsgeleerde